Село
 Росошани — село в Україні, Чернівецькій області, Кельменецькому районі

Інше
 Росошани — пункт пропуску через державний кордон України на кордоні з Молдовою